Anthology of Tom Waits — сборник автора-исполнителя Тома Уэйтса, изданный 1984 году. Содержит самые популярные песни из альбомов периода Asylum Records, исключая Nighthawks at the Diner.

Список композиций

Ссылки 
 Альбом сайте Discogs 

Сборники 1984 года
Альбомы Тома Уэйтса
Сборники на английском языке